Оберлига 1983/1984 — 37-й чемпионат ГДР по футболу. Турнир начался 13 августа 1983 года и завершился 19 мая 1984 года. Чемпионом этого сезона в шестой раз стало берлинское «Динамо». Призовые места также заняли дрезденское «Динамо» и «Локомотив». Покинули Оберлигу «Унион» и «Хеми» (Галле). 
Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Динамо» (Берлин) Райнер Эрнст с 20 мячами, лучшим игроком года был признан защитник «Динамо» (Дрезден) Ханс-Юрген Дёрнер.

Турнирная таблица

Легенда таблицы и примечания

Ссылки
 

ГДР
ГДР
1983/1984